Bengsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bengsch (1921–1979), katholischer Bischof und Kardinal
 Andreas Bengsch (1953–2017), deutscher Journalist und Buchautor
 Gerhard Bengsch (1928–2004), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Hubert Bengsch (1926–1995), deutscher Verwaltungswissenschaftler
 Hubertus Bengsch (* 1952), deutscher Schauspieler
 Peter Bengsch (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Robert Bengsch (* 1983), deutscher Bahn- und Straßenradrennfahrer